Francuska Partia Komunistyczna – francuska partia polityczna
 First People of the Kalahari – organizacja Buszmenów w Botswanie
FPK - oznaczenie pod którym jest sprzedawany na rynku amerykańskim karabin wyborowy PSL